Европейская лига 1994 — тридцать седьмой розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 44 команды. Финал прошел в Тель-Авиве 21 апреля, титул сильнейшего впервые завоевал  Ховентут.

Квалификация

1/16 финала

Групповой этап

Группа А

Группа В

Четвертьфинал

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1993 год в баскетболе
1994 год в баскетболе